Das Sigma-Zentrum ist ein privates Fachkrankenhaus für Interdisziplinäre Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik mit integrierter Neurologie, Innerer Medizin und Allgemeinmedizin an zwei Standorten im Schwarzwald. Im Südschwarzwald in Bad Säckingen befindet sich das Sigma-Zentrum (Akutklinik und Tagesklinik) und im Hochschwarzwald in Freiburg im Breisgau das Sigma-Institut (Ambulanz, Früherkennungszentrum und Gutachtenstelle). Die Patientenversorgung erfolgt vollstationär in drei Abteilungen sowie teilstationär in einer Tagesklinik (Bad Säckingen) und einem Früherkennungszentrum für seelische Störungen mit psychiatrischer Gutachtenstelle (Freiburg im Breisgau). Das ganzheitlich ausgerichtete medizinische Therapiekonzept wird schulübergreifend von der Sigma-Therapie GmbH getragen und gemäß anerkannten medizinisch-wissenschaftlichen Leitlinien weiterentwickelt. Der organisatorische Krankenhausbetrieb erfolgt durch eine eigene Gesellschaft, die Zentrum für Akutmedizin GmbH.

Geschichte 
Das Behandlungskonzept basiert auf dem Prinzip einer interdisziplinär-kybernetischen Medizin von Psychiatrie, Psychosomatik und Allgemeinmedizin und wurde von dem Arzt, Neurologen, Psychosomatiker, Psychiater und Psychotherapeuten Erich W. Burrer Anfang der 1990er Jahre entwickelt. Wegen des für das ganzheitliche Konzept erforderlichen hohen Personalschlüssels konnte eine klinische Umsetzung erst mit Gründung eines eigenen Klinikums ermöglicht werden: ab 2000 zunächst in der Ärztegemeinschaft Prof. Dr. Burrer & Kollegen und ab 2007 daraus hervorgehend unter dem Namen Sigma-Zentrum als Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin.
Die Bettenkapazität wuchs mit einer weiteren, 2014 in Betrieb genommenen Einrichtung bis 2015 auf 130 Betten. 

Im Januar 2017 wurde die Ambulanz um ein Früherkennungszentrum für Rat und Hilfe suchende Menschen im Frühstadium psychischer Probleme erweitert.

Im März 2020 zog das Früherkennungszentrum nach Freiburg im Breisgau in das neu gegründete Sigma-Institut nahe dem Diakoniekrankenhaus um. Es bietet für jeden privatversicherten Ratsuchenden und Patienten Beratung und gegebenenfalls eine entsprechende Therapie. Ambulanz und Früherkennungszentrum tragen der Tatsache Rechnung, dass die Grenzen zwischen einfacher, vorübergehender und ernster psychischer Beeinträchtigung oft fließend sind. Zu den Indikationen gehören beispielsweise somatoforme Schmerzstörungen, Schlafstörungen, Essstörungen, Depressionen und Belastungsstörungen (auch „Burnout“), Psychosen, Angst-, Zwangs- und Suchterkrankungen, Traumafolgestörungen, lange anhaltende oder häufig wiederkehrende Schmerzen mit und ohne klar ersichtliche körperliche Ursache, ADHS im Erwachsenenalter und weitere. Das Früherkennungszentrum in Freiburg ist – wie die Ambulanz auch – angeschlossen an das Sigma-Zentrum in Bad Säckingen, welches in mehreren Abteilungen und der angeschlossenen Tagesklinik die wichtigsten Bereiche integriert: Interdisziplinäre Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik, Innere Medizin, Allgemeinmedizin mit Naturheilverfahren, Neurologie und Schlafmedizin, Sozialmedizin und Suchtmedizin, Gerontopsychiatrie, Psychotherapeutische Medizin, Systemische Therapie, Paar- und Familientherapie sowie Intensivbetreuung in geschützter Station.

Während der COVID-19-Pandemie 2020 stellte sich das Sigma-Zentrum in Bad Säckingen für die Übernahme von erkrankten Akutpatienten zur Verfügung, um umliegende Krankenhäuser zu entlasten.

Konzept 

Das Sigma-Zentrum verfolgt das Modell einer ganzheitlichen interdisziplinären Medizin auf der Basis des kybernetischen Prinzips. Dies beinhaltet eine interaktive prozessorientierte Diagnostik und Behandlungsform somato-psychischer und psycho-somatischer Erkrankungen. Kybernetisch betrachtet gibt es zwischen psychischen und psychosomatischen Erkrankungen auf Grund neuro-somatischer Vernetzung eine permanente Wechselbeziehung. Natürliche somato-psychische und psycho-somatische Interaktionen erfolgen in diesem Kontext durch Information, Interaktion, Rückkoppelung und Selbststeuerung, zusammengefasst durch eine zirkuläre Interaktion.

Analog erfolgt bei jeder medizinischen Behandlung eine zirkuläre Intervention in das bewusste und das unbewusste Erleben eines Menschen, ebenso in seine somatischen Prozesse und sein Sozialverhalten. Ziel dieser kybernetisch geprägten “Psycho-Somatik” ist deshalb eine zirkuläre Diagnostik oder Behandlung. Zu dieser gehört die Aktivierung der Selbstorganisation von Soma und Psyche, auch in umwelt-, familien- und sozialmedizinischer Hinsicht.

Abteilungen 
Das Sigma-Zentrum ist organisatorisch in mehrere Abteilungen unterteilt und wird abteilungsübergreifend durch die ärztliche Direktion mit Konzeptsupervision und pharmakologischer Supervision geführt.

 Akutkrankenhaus mit drei Abteilungen für insgesamt 130 Behandlungsplätze
 Tagesklinik mit 12 teilstationären Behandlungsplätzen
 Ambulanz
 Institut in Freiburg im Breisgau mit Ambulanz, Früherkennungszentrum für seelische Störungen und Gutachtenstelle

Klinische Fachbereiche und Indikationen 
 Interdisziplinäre Psychiatrie und Psychotherapie
 Psychosomatische Medizin
Innere Medizin
 Psychotherapeutische Medizin, Paar- und Familienmedizin
Systemische Medizin und Therapie
 Allgemeinmedizin
Naturheilverfahren
 Neurologie
Schlafmedizin
 Sozialmedizin und Suchtmedizin
Akupunktur
 Intensivbetreuung in geschützter Station

Weblinks 
 sigma-zentrum.de
 sigma-akademie.de
 sigma-institut.de

Einzelnachweise 

Krankenhaus in Baden-Württemberg
Unternehmen (Landkreis Waldshut)
Bad Säckingen
Gegründet 2007